Куп УЕФА 2004/05.  је била 34. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 13. јула 2004. и завршило се финалним мечом одиграним 18. маја 2005. 

Учествовало је 145 клубова из 51 националних савеза. Титулу је освојила ЦСКА Москва, што је био први УЕФА трофеј за клуб из једне бивше совјетске земље.

По први пут у историји такмичења уведено је такмичење по групама (познатије под називом Лига УЕФА), које је долазило након два круга квалификација и првог кола. У такмичењу по групама је играло 40 клубова који су били подељени у 8 група са по 5 клубова. Тимови би се, за разлику од такмичења по групама Лиге шампиона састајали по једном (по један клуб би био слободан у сваком колу), а три клуба би се пласирала у наредно коло, шеснаестину финала.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 13/15. јула, а реванш утакмице 27/29. јула 2004.

Искључени клубови:  Тобол Кустанај и  Каират Алмати

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 10/12. августа, а реванш утакмице 26. августа 2004.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 16. септембра, а реванш утакмице 30. септембра 2004.

|}
  Због безбедносних разлога у Израелу, први меч је отказан од стране УЕФА.

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 21. октобра до 16. децембра 2004.

У случају кад два или више тимова имају исти број бодова критеријуми за предност су су одређени овим редоследом: 
 екипа са бољом гол разликом;
 екипа која је постигла више голова;
 екипа која је постигла више голова у гостима;
 екипа која има већи број победа;
 екипа са више победа у гостима;
 екипа са већим УЕФА коефицијентом.

У табелама, тимови домаћини се налазе на левој страни.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Шеснаестина финала 
Прве утакмице су игране од 16. до 24. фебруара, а реванш утакмице 27. фебруара 2005.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 10/16. марта, а реванш утакмице 17/20. марта 2005.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 7. априла, а реванш утакмице 14. априла 2005.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 28. априла, а реванш утакмице 5. маја 2005.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2004/05.
 Интертото куп 2004.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2004/05. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2004/05. у УЕФА такмичењима